

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Kuźniki – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Fabryczna
 Kuźniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Kuźniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów

Zobacz 
 Kuźnik